Les différentes régions du manga L'Habitant de l'infini sont

Edo : C'est la région principale du manga, là où gravitent les personnages la plupart du temps. Edo est l'ancienne Tokyo, cependant, lorsque l'on parle d'Edo dans le manga on parle de toute une région très importante. Cette ville commença à devenir vraiment importante durant la période Edo (1603-1868) puisqu'elle devint la capitale impériale sous le règne de Tokugawa Ieyasu.

Naïto-Shinjuku : Il s'agit en fait d'un quartier d'Edo assez louche où se masse les bordels et où les bandits viennent trouver refuge.

Kaga : Kaga est une région limitrophe d'Edo. Vu que l'on est dans régime fédéral, les gens recherchés sortant d'Edo ne peuvent plus être poursuivis dans d'autres régions. Les voyages de Kaga à Edo sont donc très réglementés (ce qui va poser un tas de problèmes à Manji et Lin).

L'Habitant de l'infini